Rodrigo Sánchez puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Rodrigo Sánchez García, futbolista mexicano.
Rodrigo Sánchez-Arjona y Sánchez-Arjona, empresario español.
Rodrigo Sánchez de Mercado, religioso español.
Rodrigo Sánchez de Arévalo, historiador español.
Rodrigo Sánchez Patiño, actor peruano.
Rodrigo Sánchez Zepeda, arquitecto mexicano.
Rodrigo Sánchez Haro, político español.
Rodrigo Sánchez Rodríguez, futbolista español.